Купата на носителите на купи 1986/87 е 27-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 32 клуба, сред които 27 актуални носители на национални купи и 5 загубили финалиста (Щутгарт, Олимпиакос, Уотърфорд Юнайтед, Цюриек и Рапид Виена). Англия не изпраща участник, тъй като след трагедията от Хейзел английските отбори са наказани за пет години от участие в евротурнирите. Носителят на трофея Динамо Киев участва като съвестки шампион в Купа на европейските шампиони 1986/87

Финалът се играе на 13 май 1986 г. на стадион Спиридон Луис в Атина.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 16 и 17 септември, а реваншите са от 30 септември до 2 октомври 1986 г.

1 Реваншът се играе в Хожов.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 22 октомври, а реваншите са на 5 ноември 1986 г.

2 Първата среща се играе в Хожов.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 4 март, а реваншите са на 18 март 1987 г.

3 Реваншът се играе в Тбилиси.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 8 април, а реваншите са на 22 април 1987 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1986/87
 Купа на УЕФА 1986/87

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1986/87 

Купа на носителите на купи